Крапи́вное — название населённых пунктов:

Россия 
 Крапивное — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Крапивное — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Крапивное — село в Климовском районе Брянской области.
 Крапивное — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

Украина 
 Крапивное — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Крапивное — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Крапивна
 Крапивная
 Крапивный
 Крапивня